Давид Фельдман:
 Фельдман, Давид (род. 1947) — швейцарский филателист, дилер, аукционист и автор.
 Фельдман, Давид Исаакович (1922—1994) — советский правовед, специалист в области международного права, доктор юридических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Фельдман, Давид Маркович (род. 1954) — российский историк и литературовед.
 Фельдман, Давид Петрович (партийный псевдоним Датько; 1893—1943) — военачальник времён Гражданской войны, затем хозяйственный деятель.